Na quinta temporada da Liga de Fútbol Indoor (ou Liga Fertiberia de Fútbol Indoor por razões comerciais), participaram 12 clubes dividos em 2 grupos, seguido de play-off. O Real Madrid venceu o campeonato pela primeira vez.,
Pela primeira vez participaram equipas não espanholas tendo sido convidadas o FC Porto e o América do México. O clube mexicano acabou por não realizar qualquer jogo.

Fase Regular

Grupo 1

Grupo 2

Play-Offs

Futebol Indoor